„В“ аматьорска футболна група сезон 2010/11 е съставена от 18 отбора, играе се всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. За победа се начисляват 3 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. Победителят се класира директно за Западна „Б“ футболна група. Последните два отбора отпадат в Областните футболни групи.

Класиране

Резултати

Кръг по кръг

Позиции по кръг

Голмайстори

Източници 
 bulgarian-football.com – Български футболен архив 

2010/11
2010/11